Howard Odum ist der Name folgender Personen:

* Howard T. Odum (1924–2002), US-amerikanischer Ökologe
 Howard Washington Odum (1884–1954), US-amerikanischer Soziologe